Йорда́ке, также Иорда́ке () — румынские имя и фамилия греческого происхождения.

Носители

Носители имени 
 Йордаке Купарентко — венгерский аэронавт, румын по национальности
 Иордаке Кантакузино (Конта) — молдавский господарь в 1802 году.
 Иордаке Ставраки — господарь Молдавии в 1749 году.
 Иордаке Русет-Розновану — наместник Молдавского княжества в 1802 году

Носители фамилии 
 Лариса Йордаке — румынская гимназистка
 Адриан Иордаке — румынский футболист.
 Тони Иордаке — румынский цимбалист.
 Флорин Иордаке — министр юстиции Румынии в 2017, лишён поста после акций протеста в феврале того же года

См. также 
 Олимпикос Георгакис — греческий революционер, известен в Румынии как Олимпотул Иордаке.